Avertissement : il est question ici d'un texte juridique pris par la Belgique dont la portée se limite à ce seul pays. 

Leur encadrement social est organisé par l'Institut National d'Assurances Sociales pour travailleurs Indépendants (INASTI)

Ces travailleurs payent personnellement leur cotisations sociales à l'INASTI qui les distribue en prestations sociales.

La sécurité sociale de ces travailleurs n'est en aucun cas comparable à celle des autres travailleurs salarié (moins d'allocations familiales, moins d'indemnisation en cas de maladie...)

Ils exercent leur profession en toute indépendance et ne sont jamais placés sous une quelconque autorité patronale. Ils se distinguent de ce fait des faux indépendants.

Lien externe 
Site officiel Institut National d'Assurances Sociales pour travailleurs Indépendants

Gestion des ressources humaines en Belgique
Économie en Belgique